Kesselfall ist der Name folgender Wasserfälle:

 Kesselfall (Brand), Wasserfälle am Alvierbach in Brand, Vorarlberg, Österreich
 Kesselfall (Finsterbach), Wasserfall am Finsterbach auf dem Gebiet der Gemeinde Treffen am Ossiacher See in Kärnten
 Kesselfall (Kapruner Tal), Sehenswürdigkeit an der Kapruner Ache in Salzburg, die 1898 mit hölzernen Treppen begehbar erschlossen und elektrisch beleuchtet war
 Kesselfall (Semriach), Wasserfall am Rötschbach auf dem Gebiet der Gemeinde Semriach in der Steiermark